Населені пункти в Чехії:

 Лготка (Ждяр-над-Сазавою)
 Лготка (Їглава)
 Лготка (Фридек-Містек)
 Лготка (Пршеров)
 Лготка (Бероун)
 Лготка (Мєльнік)